Быково — деревня в Томском районе Томской области России. Входит в состав Зоркальцевского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Томской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района таёжной зоны, на правом берегу реки Порос, к югу от Томи, на расстоянии примерно 5 километров (по прямой) к северо-западу от города Томска. Абсолютная высота — 75 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

История 
По данным 1926 года в деревне имелось 37 хозяйств и проживало 157 человек (в основном — русские). В административном отношении являлась центром Коломинского сельсовета Коларовского района Томского округа Сибирского края.

Население 
 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 42,9 %, женщины — соответственно 57,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из одной улицы и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Томского района